Horqin ingår i geografiska namn i den östra eller nordöstra delen av den autonoma regionen Inre Mongoliet i Kina. Med undantag av öknen Horqin Shadi är de namn på administrativa enheter på häradsnivå  – stadsdistrikt eller mongoliska banér.

Geografiskt ordnade efter prefekturnivåenheterna från väster till öster/nordost och sedan från norr till söder blir namnen: 

 Chifeng – stad på prefekturnivå
 Ar Horqin – banér
 Tongliao – stad på prefekturnivå
 Mellersta vänstra Horqin – banér
 Horqin, Tongliao – stadsdistrikt
 Bakre vänstra Horqin – banér
 Hinggan – mongoliskt förbund
 Främre högra Horqin – banér
 Mellersta högra Horqin – banér

 Horqin Shadi – öken